Емельяново — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Паниковская волость».

Расположена на севере волости, в 7 км к югу от центра города Печоры и в 7 км к северу от волостного центра, деревни Паниковичи. Севернее примыкает к деревне Лазарево. В 1 км к западу проходит граница с Эстонией.

Население 
Численность населения деревни составляет 20 жителей (2000 год).

Топографические карты 
 O-35-080-c Масштаб: в 1 км 500 м Госгисцентр

Примечания 

Населённые пункты Печорского района